

Geografia
 Melton – distretto con status di borough del Leicestershire, Inghilterra
 Melton – villaggio nella parrocchia di Welton, East Riding of Yorkshire, Inghilterra
 Melton – villaggio nella cittadina di Woodbridge, nel Suffolk, Inghilterra
 Melton – area non incorporata nella Contea di Reynolds, Missouri, Stati Uniti d'America
 Melton – città nei pressi di Melbourne, Victoria, Australia
 Città di Melton – Local Government Area nello Stato di Victoria, Victoria, Australia
 Great Melton – villaggio e parrocchia civile della contea del Norfolk, Inghilterra
 Little Melton – villaggio e parrocchia civile della contea del Norfolk, Inghilterra
 Melton Mowbray – cittadina della contea del Leicestershire, in Inghilterra
 Melton Constable – villaggio e parrocchia civile della contea del Norfolk, Inghilterra

Persone
 Alec Melton Pridgeon (1950) – botanico inglese
 Charles Melton (1991) – attore statunitense
 De'Anthony Melton (1998) – cestista statunitense
 Henry Melton (1986) – giocatore di football americano statunitense 
 Patrick Melton (1975) – sceneggiatore statunitense
 Troy Melton (1921-1995) – attore e stuntman statunitense